34. појединачни шампионат Совјетског Савеза у шаху одржано од 28. децембра 1966 до 2. фебруара 1967. у Тбилисиу. Турнир је освојио Леонид Штајн. Финалу су претходила полуфинална такмичења у току 1966. године у Иркутску, Краснодару,  Орелу и у Виљнусу. 

Како је ово био уједно и зонски турнир право учешћа на међузонски турнир стекли су Леонид Штајн и Ефим Гелер. Ајварс Гипслис и Виктор Корчној који су играли додатни меч-турнир у Талину са Марком Тајмановим, имали су бољи коефицијент и тиме стекли право на учешће, обзиром да су у мечу сва тројица освојили по 2 поена.

Полуфиналеинале

Финале

Додатни меч

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства СССР у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1966.
Шах у 1967.
Шах у Совјетском Савезу